Beauséjour steht für
Château Beauséjour Duffau-Lagarrosse, französisches Weingut im Bereich Saint-Émilion
Fort Beauséjour, Befestigungsanlage in Kanada
Siehe auch:
Beuvain de Beauséjour